Jogo eletrônico de aventura
Adventure (filme) — filme de 1945 dirigido por Victor Fleming e estrelado por Clark Gable
Adventure (Atari 2600) — jogo eletrônico de 1979 para o Atari 2600

Desambiguação